Андрій Кулик (нар.  Суми) — український велосипедист, член львівської команди. Він є сином колишнього тренера збірної України Олександра Кулика, який загинув 3 березня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну.

Біографія

Нагороди 

 2010 рік
 6-й етап туру Балтик-Карноноше
 2012 рік
 2-й, 4-й та 6-й етапи туру по Румунії
 2014 рік
 5-й етап Словацького туру
 2-й Гран-прі Москви
 2015 рік
 1 етап szlakiem grodów piastowskich
 Балтійський кільцевий тур :
 Загальна класифікація
 2-й етап
 2016 рік
 Вишеград 4 велогонка — ВП Словаччина
 2 — 2 етап на Турі України (командний час)
 2017 рік
 2-й етап туру Балтик-Карконоше
 2019 рік
 Чемпіон України з велоспорту на шосе
 3 місце Гран-прі Вело Аланії
 2021 рік
 3 місце Гран-прі Вело Манавгат

Глобальний рейтинг

Примітки та посилання

Примітки 
 Du 20 juin 2012 au 31 décembre 2014
 Du 29 juin 2018 au 31 décembre 2018

Список літератури 
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2011 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2012 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2013 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2014 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2015 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2016 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2017 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 29 octobre 2017)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2018 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 24 février 2020)
 (en) " UCI Europe Tour Ranking — 2019 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 24 février 2020)
 (en) " UCI Asia Tour Ranking — 2014 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Asia Tour Ranking — 2015 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
 (en) " UCI Asia Tour Ranking — 2017 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 30 octobre 2017)
 (en) " UCI Asia Tour Ranking — 2018 — Individual " [archive], sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 24 février 2020)

Посилання 
 Ressources relatives au sport:
 (en) Cycling Quotient
 (en + nl) ProCyclingStats
 (en) Site du Cyclisme

Уродженці Сум
Вікіпедія:P19:використовується
Українські велогонщики
Народились 1989
Персоналії:Суми
Сторінки з неперевіреними перекладами